San Estevan kan syfta på:

Belize 

 San Estevan (ort), Orange Walk, 
 San Estevan (fornlämning), Orange Walk,